Dauchez ist der Familienname folgender Personen:

 André Dauchez (1870–1948), französischer Maler
 Jeanne Simon-Dauchez (1869–1949), französische Malerin